Halas je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 97 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Danijel Halas (1908—1945), rimskokatoliški duhovnik
 Franc Halas, rimskokatoliški duhovnik  
 Helena Halas, igralka namiznega tenisa

Znani tuji nosilci priimka 
 František Halas (1901—1949), češki pesnik in prevajalec
 František X. Halas (*1937), češki diplomat in zgodovinar

Zunanje povezave